The Star Witness – cortometraggio del 1917 diretto da Henry MacRae
The Star Witness – film del 1929 prodotto dalla Fox Film Corporation
The Star Witness – film del 1931 diretto da William A. Wellman